

Patronyme 
 ou  est un nom de famille japonais comptant 2256 titulaires, principalement dans les préfectures d'Ōita et de Fukuoka. Les caractères 在前 peuvent aussi se lire Arimae. Les caractères 財前 se lisent aussi Zaimae, Zaisaki ou Saimae.

Personnalités 
 , footballeur japonais ;
 , footballeur japonais ;
 , mannequin japonaise ;
 , actrice japonaise ;
 , footballeur japonais ;
 , joueur de baseball japonais.

Personnages de fiction 
 , personnage principal du roman .

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais